Skalniak – ogród skalny
 Skalniak – rodzaj ssaków z rodziny kangurowatych
 Skalniak – szczyt w Górach Stołowych